Farrell (Pennsylvania), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Bobby Farrell (1949-2010), Arubaans zanger
 Caitlin Farrell (1987), Amerikaans voetbalster
 Charles Farrell (1901-1990), Amerikaans acteur
 Colin Farrell (1976), Iers acteur
 Dave Farrell (1977), Amerikaans bassist
 Glenda Farrell (actrice) (1904-1971), Amerikaans actrice
 J.G. Farrell (1935-1979), Brits schrijver
 Sean Farrell (1904-1979), Amerikaans schrijver
 Margaux Farrell (1990), Frans zwemster
 Mike Farrell (1939), Amerikaans acteur en producer
 Perry Farrell (1959), Amerikaans zanger
 Sean Farrell (1974), Zimbabwaans golfer
 Terry Farrell (1963), Amerikaans actrice
 Vic Farrell (1945), Brits gitarist
 Wencho Farrell (1982), Curaçaos voetbalkeeper

 Overig
Glenda Farrell (personage uit One Tree Hill)